Stylus bezeichnet:
 Stylus (Stylesheet-Sprache), ein CSS-Präprozessor
 Stilus, ein spitzer Stift, welcher in der Antike als Schreibgerät gebräuchlich war 
 ein weibliches Organ in Blüten, siehe Griffel (Botanik)
 eine Form der Eingabe auf Computern und PDAs, siehe Eingabestift
 verkümmerte bzw. nicht vollständig ausgebildete Beinreste bei Gliederfüßern 
 Stylus Phantasticus, ein Musikstil

et:Stylus